Эмме — фамилия и топоним.
 Эмме (дворянский род)

Персоналии 
 Эмме, Александр Иванович (1794—после 1837) — Генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814; сын И. Ф. Эмме.
 Эмме, Алексей Фёдорович (1775—1849) — генерал-лейтенант, комендант Бендерской крепости.
 Эмме, Елена (Хельми) Карловна (1885—1942) — советский биолог.
 Эмме, Иван Фёдорович (1763—1839) — генерал-лейтенант, герой войн против Наполеона; сын Ф. И. Эмме.
 Эмме, Фёдор Иванович  (1699—1767) — государственный деятель, тайный советник.
 Эмме, Фёдор Фёдорович (Фридрих) (1746—?) — подполковник, служил в Псковском, затем — в Тобольском пехотных полках; сын Ф. И. Эмме.
 Топоним 
 Эмме — река в Швейцарии.

 См. также 
 Эме